Fear Itself (band), een rockband.
Fear Itself (album), een album uit 1969 van bovengenoemde band.
Fear Itself (Casual), een album uit 1994 van de rapper Casual
Fear Itself (Doctor Who), een roman uit 2005 gebaseerd op de televisieserie Dr. Who.
Fear Itself (Batman), een roman uit 2007 gebaseerd op de stripheld Batman.
Fear Itself (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie.
 Fear Itself (The 4400), seizoen 4 aflevering 2.